Джованни Фараболи (, ) — итальянский профсоюзный деятель, член Итальянской социалистической партии и основатель сельскохозяйственных кооперативов в районе .

Биография 
Фараболи начал свою политическую деятельность в 1901 году, когда основал Лигу фермеров в Фонтанелле-ди-Роккабьянка, став её президентом. Он вступил в Итальянскую социалистическую партию в 1902 году как сторонник реформистского течения и, снова в Фонтанелле, основал обширную сеть сельскохозяйственных кооперативов с относительной профсоюзной организацией, распространив её и на соседние территории.

С назначением  директором  Фараболи сотрудничал с новым секретарём, заставив профсоюзное движение сильно продвинуться вперед, кульминацией чего стал успех аграрной забастовки в Эмилии в мае 1907 года.

В 1914 году Фараболи принял сторону , чтобы не вмешиваться в конфликт, и после административных выборов в том же году был избран в муниципальный совет Роккабьянки, где продолжил свою деятельность против безработицы и надвигающейся войны.

В 1919 году в Роккабьянке вспыхнули первые беспорядки, организованные аграриями и торговцами против социалистических кооперативов. Ожесточённые споры вызывает мэр Роккабьянки Паоло Бертолуцци, друг и соратник Фараболи. В том же году по тем же причинам вспыхнули беспорядки и в соседнем городе Буссето.

В 1921 году  штурмовали Дом социалистов в , а в следующем году та же участь постигла Дом социалистов в Фонтанелле. В этот момент Фараболи покинул Фонтанелле и отправился в Милан, где продолжил свою деятельность в качестве члена национального руководства Социалистической партии и официального лица .

Учитывая его антифашистскую деятельность, после эскалации фашистских репрессий против ИСП и нападения на , Фараболи укрылся во Франции, в Тулузе, где многие итальянские рабочие, и в частности Парма, уже направили свои силы на продолжение деятельности в противовес фашистскому режиму. Он вернулся на родину только по окончании Второй мировой войны.

Президент Луиджи Эйнауди вручил ему Орден Звезды итальянской солидарности в 1951 году.

Умер в Парме, в приюте для неизлечимых, 4 февраля 1953 года.

Писатель Джованнино Гуарески был вдохновлён им на создание литературного персонажа .

Награды 
 Орден Звезды итальянской солидарности — Рим, 10 марта 1951 года.

Память 
 Новый мост Сан-Секондо через реку Таро был назван в честь Джованни Фараболи в 2004 году.

Примечания

Библиография 
 Umberto Sereni, Il movimento cooperativo a Parma tra riformismo e sindacalismo, De Donato, Bari 1977
 Margherita Becchetti, L'utopia della concretezza. Vita di Giovanni Faraboli, socialista e cooperatore, Clueb, Bologna 2012 ISBN 978-88-491-3649-4

Ссылки 
  Trascrizione dell'articolo in memoria di Giovanni Faraboli sul «Candido», 1953, n. 7.

Профсоюзные деятели Италии
Политики Италии XX века
Члены Итальянской социалистической партии
Кооператоры